Dryas — латинское название нескольких родов живых организмов:
 Dryas — род карликовых многолетних растений семейства Розовые.
 Dryas — монотипный род бабочек из семейства , вид Dryas iulia — единственный представитель этого рода.

См. также 
 Дриада (значения)